En Pologne, Józefina peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Józefina est un village dans le powiat de Kalisz
 Józefina est un village dans le powiat de Turek

dans la voïvodie de Łódź
 Józefina est un village dans le powiat de Bełchatów
 Józefina est un village dans le powiat de Piotrków
 Józefina est un village dans le powiat de Wieluń
 Józefina est un village dans le powiat de Wieruszów

dans la voïvodie de Mazovie
 Józefina est un village

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Józefina est un village